Нифонтов — русская фамилия. Происхождение: патроним от имени Нифонт. Также — топоним.

Известные носители 
 
 Нифонтов, Глеб Иванович (1922—1991) — режиссёр.
 Нифонтов, Иван Витальевич (род. 1987) — российский дзюдост.
 Нифонтов, Кирилл Владимирович (род. 1977) — российский банкир.
 Нифонтов, Юрий Борисович (род. 1957) — заслуженный артист России (2008), доцент Театрального училища имени Б. Щукина.

Топоним 
 Нифонтов — хутор в Морозовском районе Ростовской области.

См. также 
 Нифонтова